Harrisburg (Arkansas)
Harrisburg (Illinois)
Harrisburg (Missouri)
Harrisburg (Nebraska)
Harrisburg (North Carolina)
Harrisburg (Ohio)
Harrisburg (Oregon)
Harrisburg (Pennsylvania), locatie van de kerncentrale Three Mile Island
Harrisburg (South Dakota)
Harrisburg (Virginia)